Julie Lee peut désigner :
 Julia Lee (1902-1958), chanteuse et pianiste de jazz américaine ;
 Julia Lee (1975-), actrice américaine.